

Cinema 
 Henry Hudson – film del 1908 diretto da Sidney Olcott

Persone 
 Henry Hudson (1570-1611) – esploratore inglese
 Henry Dewey Louis "Lou" Hudson (1898-1975) –  hockeista su ghiaccio canadese
 Henry E. Hudson (1947) – giudice statunitense
 Henry Hudson (1982) – artista britannico